Llista Democràtica de Natzaret, partit polític d'Israel
 Lugares de nieve, portal d'Internet dedicat al món de la neu i les estacions d'esquí
 Linux Developer Network, comunitat en línia per a usuaris de Linux
 Catàleg Lynds de nebuloses fosques (del seu nom en anglès Lynds Dark Nebulae), catàleg astronòmic especialitzat en nebuloses fosques
 Distància de Levenshtein normalitzada (del seu nom en anglès Levenshtein Distance Normalized), eina de comparació de cadenes de caràcters usada per ASJP
 Naltrexona a dosis baixes (del seu nom en anglès Low Dose Naltrexone), teràpia experimental per a la malaltia de Crohn
 Load negative, instrucció de programació de la SSEM
 LDN també és l'abreviatura de Londres, ciutat del Regne Unit
 Ldn també és l'abreviatura de la londonita, mineral de la classe dels borats